Alsószelistye (ukránul Нижнє Селище), Ukrajna, Huszti járás
Felsőszelistye (románul Săliștea de Sus), Románia, Máramaros megye
Szelistye (románul Săliște), Románia, Hunyad megye
Szelistye (románul Săliște vagy Săliștea Sibiului), Románia, Szeben megye

Lásd még:
A szelistyei asszonyok Mikszáth Kálmán regénye
Szelestyehuta (románul Poiana Codrului), Románia, Szatmár megye
Szelicse (románul Sălicea), Románia, Kolozs megye
Szelistyora (románul Săliștioara), Románia, Hunyad megye
Erdőszelestény (szlovákul Seľešťany), Erdőmeg része, Besztercebányai kerület, Nagykürtösi járás